Pareto kan syfta på:

 Vilfredo Pareto (1848–1923), italiensk sociolog, nationalekonom och moralfilosof.
 Paretodiagram – en diagramtyp namngiven efter Vilfredo Pareto.

Geografi

Italien 

 Pareto, Piemonte – kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 

Robotskapade Italienförgreningar